Жо́вна (однина жо́вно; від , род. відм. *želъve; спор. із залізо, залоза, желв) — затверділі хворобливі пухлини у вигляді ґуль на тілі людей, тварин, на рослинах:
 Атерома
 Ліпома
 Гігрома
 Грижа
 Ревматоїдні вузлики (ревматоїдний артрит)
 Вузлики Гебердена і Бушара (деформуючий остеоартроз)
 Жо́вна — мускули на вилицях, що випинаються при стисканні щелеп
 Жо́вна — невеликі скупчення і конкреції мінералів.
 Жовна́ (Picus) — рід птахів родини дятлових (Picidae).
 Жовна́ — діалектна назва іволги
 Жовна чорна (Dryocopus martius) — птах роду Dryocopus родини Дятлові.

Прізвище 
 Жовна Олександр Юрійович ( 1960) — український педагог, письменник, кіносценарист, та режисер